Сезон 2014/2015 — 69-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Регулярный сезон НБА стартовал 28 октября 2014 года, на домашнем паркете действующего чемпиона НБА сезона 2013/14. Матч всех звёзд НБА 2015 прошёл 15 февраля 2015 года в Нью-Йорке, в «Мэдисон-сквер-гарден». Матчи регулярного чемпионата завершились 15 апреля 2015 года, а матчи плей-офф НБА стартовали 18 апреля 2015 года. «Голден Стэйт Уорриорз» стали трёхкратными чемпионами НБА.

Трансферы

Свободные агенты 
Переговоры со свободными агентами проходили с 1 июля 2014 года. Клубы смогли подписывать игроков с 10 июля после окончания июльского моратория.

Изменения на тренерских постах

В межсезонье 
21 апреля из «Нью-Йорк Никс» был уволен Майк Вудсон. 10 июня было сообщено о назначении Дерека Фишера главным тренером команды.

21 апреля главный тренер «Миннесота Тимбервулвз» Рик Адельман объявил о завершении тренерской карьеры. 5 июня «Миннесота» сообщила, что Флип Сондерс вновь стал главным тренером команды.

21 апреля «Юта Джаз» сообщила о не подписании нового контракта с Тайроном Корбином. 6 июня Куин Снайдер был назначен главным тренером «Юты».

30 апреля «Лос-Анджелес Лейкерс» объявлено, что Майкл Д’Антони подал в отставку с поста главного тренера. 29 июля Байрон Скотт был представлен главным тренером «Лейкерс».

6 мая из «Голден Стэйт Уорриорз» был уволен Марк Джексон . На его место 14 мая был назначен Стив Керр.

12 мая «Кливленд Кавальерс» сообщил об увольнении Майка Брауна. 20 июня Дэвид Блатт был назначен на пост главного тренера «Кавальерс».

14 мая «Детройт Пистонс» объявили, что на место исполняющего обязанности главного тренера Джона Лойера был приглашен Стэн ван Ганди.

30 июня «Милуоки Бакс» обменяли два будущих драфт-пика второго раунда на главного тренера «Бруклин Нетс» Джейсона Кидда и уволили Ларри Дрю.

2 июля главным тренером «Бруклин Нетс» был назначен Лайнел Холлинз.

В сезоне 
15 декабря был отправлен в отставку главный тренер «Сакраменто Кингз» Майкл Мэлоун. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Тайрон Корбин. 12 февраля главным тренером «Кингз» был назначен Джордж Карл.

5 февраля из «Орландо Мэджик» был уволен Жак Вон. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Джеймс Боррего.

3 марта был отправлен в отставку главный тренер «Денвер Наггетс» Брайан Шоу. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Мелвин Хант.

Предсезонка 
Предсезонная подготовка клубов к регулярному чемпионату проходила с 4 по 24 октября 2014 года.

Регулярный сезон 
Регулярный сезон начался 28 октября 2014 года матчем между чемпионом сезона 2013/2014 «Сан-Антонио Спёрс» и «Даллас Маверикс» (хозяева победили со счетом 101 на 100) и завершится 15 апреля 2015 года.  были сыграны 25 декабря 2014 года.

Положение команд

По дивизионам 

Восточная конференция

Западная конференция

По конференциям

Плей-офф 

Серия игр пост-сезона НБА начнутся 18 апреля, а закончится финалами в начале июня. С первого раунда и до финала НБА серии проводятся по схеме 2-2-1-1-1 до 4-х побед.

Лидеры по статистическим показателям

Личная статистика

Наивысшие индивидуальные показатели в одной игре

Командная статистика

Награды

Награды по итогам сезона 
 Самый ценный игрок: Стефен Карри (Голден Стэйт Уорриорз)
 Самый ценный игрок финала: Андре Игудала (Голден Стэйт Уорриорз) 
 Новичок года: Эндрю Уиггинс (Миннесота Тимбервулвз)
 Оборонительный игрок года: Кауай Леонард (Сан-Антонио Спёрс)
 Шестой игрок года: Луис Уильямс (Торонто Рэпторс)
 Самый прогрессирующий игрок: Джимми Батлер (Чикаго Буллз)
 Тренер года: Майк Буденхольцер (Атланта Хокс)
 Менеджер года: Боб Майерс (Голден Стэйт Уорриорз)
 Приз за спортивное поведение: Кайл Корвер (Атланта Хокс) 
 Приз имени Дж. Уолтера Кеннеди: Джоаким Ноа (Чикаго Буллз)
 Лучший партнер по команде: Тим Данкан(Сан-Антонио Спёрс)

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Энтони Дэвис
 Ф Леброн Джеймс
 Ц Марк Газоль
 З Джеймс Харден
 З Стефен Карри

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Ламаркус Олдридж
 Ф Пау Газоль
 Ц Демаркус Казинс
 З Расселл Уэстбрук
 З Крис Пол

 Третья сборная всех звёзд:
 Ф Блэйк Гриффин
 Ф Тим Данкан
 Ц Деандре Джордан
 З Клей Томпсон
 З Кайри Ирвинг

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Кауай Леонард
 Ф Дрэймонд Грин
 Ц Деандре Джордан
 З Тони Аллен
 З Крис Пол

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Энтони Дэвис
 Ф Тим Данкан
 Ц Эндрю Богут
 З Джимми Батлер
 З Джон Уолл

 Первая сборная новичков:
 Ф Эндрю Уиггинс
 Ф Никола Миротич
 Ц Нерленс Ноэль
 З Элфрид Пейтон
 З Джордан Кларксон

 Вторая сборная новичков:
 З Маркус Смарт
 З Зак Лавин
 З Лэнгстон Гэллоуэй
 Ф Боян Богданович
 Ц Юсуф Нуркич

Игроки недели 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игровой недели регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Игроки месяца 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

 В стартовой пятёрке Атланта Хокс выходили Джефф Тиг, Кайл Корвер, Демарре Кэрролл, Пол Миллсэп, Эл Хорфорд.

Новички месяца 
Ниже представлены лучшие новички по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Тренеры месяца 
Ниже представлены лучшие тренеры по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Важнейшие события 
 Команда «Шарлотт Бобкэтс» сменила название на «Шарлотт Хорнетс» 20 мая 2014 года. Под ним она будет начинать сезон 2014/2015.
 «Кливленд Кавальерс» выиграли право выбирать первыми на драфте НБА второй год подряд, а также третий за последние 4 года и шестой раз в истории лиги.
 «Торонто Рэпторс» и «Мемфис Гриззлис» будут праздновать 20-е выступления клубов в НБА, хотя последний был ранее известен как «Ванкувер Гриззлис».
 5 августа 2014 года было объявлено, что защитник «Сан-Антонио Силвер Старз» Бекки Хэммон станет помощником Грегга Поповича в «Сан-Антонио Спёрс» по окончании сезона ВНБА. Она стала первой женщиной-тренером, которая будет полностью высвобожденным помощником главного тренера в одной из четырёх главных профессиональных мужских спортивных лиг в Северной Америке.
 6 октября 2014 года стало известно, что НБА заключила новое соглашение на продажу прав на телевизионный показ своих матчей с ESPN и TNT на общую сумму 24 миллиардов долларов за 9 лет. Соглашение вступит в силу по окончании сезона 2015/2016 и приведет к увеличению потолка заработной платы в НБА.
 19 октября 2014 года «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс» провели эксперимент во время предсезонной игры. Продолжительность четверти матча составляла 11 минут, а не 12, как в обычной игре НБА. Победу в матче одержали «Селтикс» со счетом 95 на 90. Общее время игры, по сравнению с обычным матчем НБА, уменьшилось на 15-30 минут.
 22 октября 2014 года проходило голосование совета управляющих НБА по вопросу внесения изменений в правила драфта. Предлагалось, что четыре худшие команды по итогам регулярного сезона будут иметь одинаковый шанс на лотерее драфта НБА, и будет жеребьевка первых шести номеров драфта, а не трёх, как в настоящее время. За изменения проголосовали 17 команд, против них высказалось 13 клубов. Для принятия изменений было необходимо 23 голоса.
 1 ноября 2014 года Кармело Энтони в матче против «Шарлотт Хорнетс» преодолел отметку в 20000 очков за карьеру. Он стал 40-м баскетболистом в истории НБА, который набрал за карьеру свыше 20000 очков.
 5 ноября 2014 года Грегг Попович и Тим Данкан в матче против «Атланта Хокс» стали первым тандемом «главный тренер — игрок», который вместе одержал 900 побед.
 8 ноября 2014 года Тим Данкан сделал в матче против «Нью-Орлеан Пеликанс» 800-й дабл-дабл в карьере. Он стал первым среди действующих игроков по этому показателю в НБА.
 11 ноября 2014 года Дирк Новицки в матче против «Сакраменто Кингз» набрал 26953 очка за карьеру и стал первым по количеству набранных очков среди неамериканских баскетболистов в НБА. Он опередил Хакима Оладжьювона по данному показателю.
 11 ноября 2014 года Коби Брайант в матче против «Мемфис Гриззлис» установил рекорд НБА по количеству незабитых бросков с игры, который теперь равен 13421 броску. Коби Брайант обошёл Джона Хавличека, у которого было 13417 промазанных бросков с игры.
 14 ноября 2014 года Тим Данкан в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» преодолел планку в 25000 набранных очков за карьеру. Он стал 19-м игроком в истории НБА, который набрал 25000 очков.
 17 ноября 2014 года Дирк Новицки в матче против «Шарлотт Хорнетс» преодолел планку в 27000 очков за карьеру, выступая только за «Даллас Маверикс». Он стал 4-м игроком в истории НБА, который набрал 27000 очков в составе одного клуба. Новицки повторил достижения Коби Брайанта, Майкла Джордана и Карла Мэлоуна.
 18 ноября 2014 года Коби Брайант в матче против «Атланта Хокс» преодолел планку в 32000 очков за карьеру. Он стал 4-м игроком в истории НБА, который набрал 32000 очков.
 30 ноября 2014 года Коби Брайант в матче против «Торонто Рэпторс» установил 2 рекорда НБА. Он стал первым игроком в истории лиги, который набрал 30000 очков и одновременно отдал 6000 передач. Коби Брайант сделал 20 трипл-дабл в своей карьере из 32 очков, 11 подборов и 12 передач. Он стал самым возрастным игроком в истории НБА, сделавшим трипл-дабл из 30 очков, 10 подборов, 10 передач. Ему было 36 лет и 99 дней.
 14 декабря 2014 года Коби Брайант в матче против «Миннесота Тимбервулвз» преодолел планку в 32310 очков за карьеру. Тем самым он обошёл Майкла Джордана в списке лучших снайперов в истории НБА. Впереди Коби Брайанта в списке самых результативных игроков НБА остались только Карл Мэлоун и Карим Абдул-Джаббар.
 5 января 2015 года Дирк Новицки в матче против «Бруклин Нетс» преодолел планку в 27412 очка за карьеру. Тем самым он обошёл Мозеса Мэлоуна в списке лучших снайперов в истории НБА и занял в нём 7-е место. Дирк Новицки также стал лучшим неамериканским снайпером в истории НБА.
 7 января 2015 года Стефен Карри в матче против «Индиана Пэйсерс» преодолел планку в 1000 забитых трёхочковых бросков. Ему на это потребовалось 369 игр. Тем самым Стефен Карри установил рекорд НБА как игрок, который быстрее всех в истории НБА реализовал 1000 бросков из-за дуги. Предыдущее достижение принадлежало Деннису Скотту, которому потребовалось 457 матчей.
 16 января 2015 года Остин Риверс во встрече против «Кливленд Кавальерс» стал первым игроком в истории лиги, который сыграл в матче НБА под руководством своего отца – главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Дока Риверса.
 16 января 2015 года Леброн Джеймс в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» преодолел отметку в 24000 очков за карьеру. Он стал самым молодым игроком в истории лиги, который набрал 24000 очков. Леброну Джеймсу было 30 лет и 17 дней. Ранее этот рекорд принадлежал Коби Брайанту.
 23 января 2015 года Клей Томпсон в матче против «Сакраменто Кингз» установил 2 рекорда НБА. Он стал рекордсменом лиги по количеству очков за четверть матча. Клей Томпсон набрал 37 очков в 3 четверти. Предыдущее достижение принадлежало Джорджу Гервину и Кармело Энтони, на счету которых было по 33 очка за четверть. Клей Томпсон стал первым баскетболистом в истории лиги, который забил 9 трёхочковых бросков за четверть. Он обошел Джо Джонсона и Майкла Редда, которые забивали по 8 бросков из-за дуги за четверть.
 31 января 2015 года «Атланта Хокс» победив «Филадельфия 76» установила рекорд НБА. «Хокс» стали первой командой в истории лиги, которая имела статистику выступлений за календарный месяц из 17 побед и 0 поражений.
 6 февраля 2015 года Тим Фразьер в дебютном поединке за «Филадельфия 76» против «Бостон Селтикс» отдал 11 передач, тем самым он установил 2 рекорда НБА. Он стал первым игроком в истории лиги с 11 передачами в 1 матче в НБА, который не был выбран на драфте НБА и начинал игру на скамейке запасных.
 19 февраля 2015 года во время дедлайна обменов в НБА 37 игроков были обменены в другие клубы, что является рекордом лиги по количеству обменов игроков перед дедлайном.
 24 февраля 2015 Леброн Джеймс в матче против «Детройт Пистонс» отдал 11 передач и стал первым по количеству передач среди форвардов в НБА. Он отдал 6142 передач партнерам, что на 7 больше предыдущего обладателя рекорда Скотти Пиппена.
 8 марта 2015 Тим Данкан в матче против «Чикаго Буллз» впервые за карьеру в лиге ни забил ни один бросок с игры с 8 попыток. Тем самым прервалась рекордная серия НБА, состоящая из 1310 матчей, в которой Тим Данкан хотя бы реализовывал один бросок с игры. Серия, в которой Хаким Оладжьювон не промахивался после бросков с игры, составляет 1075 матчей.
 4 апреля 2015 Голден Стэйт Уорриорз под руководством Стива Керра одержала 63 победу в регулярном сезоне. Тем самым был установлен рекорд НБА по количестве побед в регулярном сезоне для главного тренера, который дебютировал в лиге.
 12 апреля 2015 Джейсон Кидд стал первым главным тренером в истории НБА, который вывел в плей-офф два разных клуба лиги в первые два года тренерской карьеры. В плей-офф 2014 года он вывел «Бруклин Нетс», а 2015 года − «Милуоки Бакс».

Примечания

Ссылки 
 
 

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2014/2015